Existuje více nositelů českého či slovenského příjmení Šťastný/Šťastná či Stastny. Jsou ale možné také další varianty Stiassny, Stiastny, Štiasny ad.

příjmení osob
 Alfons Šťastný – rozcestník
 Alois Josef Šťastný (1901–1979) – český redaktor a překladatel, omilostněný po atentátu na Karla Kramáře, syn Ferdinanda Šťastného
 Andrej Šťastný (* 1991) – slovenský hokejista
 Anton Šťastný (* 1959) – slovenský hokejista, bratr Vladimíra, Petera a Mariána
 Bedřich Šťastný (1892–1960) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Bernard Václav Šťastný (též Štasný, Štiasný, v německé podobě Bernhard Wenzel Stiasny, 1760 – 1835) – český violoncellista a hudební skladatel
 Bohumil Šťastný (1905–1991) – český fotograf
 Bohuslav Šťastný (* 1949) – český hokejista
 Boris Šťastný (* 1970) – český politik, lékař, podnikatel
 Ferdinand Šťastný (1873–1957) – český a československý politik, meziválečný senátor za národní socialisty
 František Jan Šťastný (též Štasný, Štiasný, v německé podobě Franz Johann Stiasny, 1764 – asi 1830) – český violoncellista a hudební skladatel
 František Šťastný (1927–2000) – český motocyklový závodník
 Jan Šťastný (rozcestník) – rozcestník
 Jaroslav Šťastný (* 1966) – český hokejista
 Josef Šťastný (1961) (* 1961) – český basketbalista
 Jiří Šťastný (* 1938) – český basketbalista
 Karel Šťastný – rozcestník
 Leopold Šťastný (1911–1996) – slovenský fotbalista a trenér
 Leoš Šťastný (* 1957) – český hokejista
 Marián Šťastný (* 1953) – slovenský hokejista, bratr Vladimíra, Petera a Antona
 Miroslav Šťastný (* 1932) – vysokoškolský pedagog, odborník v oblasti parních turbín
 Paul Stastny (* 1985) – americký hokejista, syn Petera
 Pavel Šťastny (* 1965) – český designér, výtvarník a typograf
 Peter Šťastný (* 1956) – slovenský hokejista, bratr Vladimíra, Antona a Mariána
 Radko Šťastný (1928–2013) – středoškolský pedagog a literární historik
 Tomáš Šťastný – rozcestník
 Vincenc Šťastný (1885–1971) – moravský hudební skladatel, klavírní virtuos a pedagog
 Vladimír Šťastný (1841–1910) – český kněz a básník
 Vladimír Šťastný (1945) – slovenský hokejový trenér, bratr Mariána, Petera a Antona
 Yan Stastny (* 1982) – americký hokejista, syn Petera
 Zdeněk Šťastný viz Zdeněk Hanka (1956–2020) – český spisovatel, pohotovostní specialista a instruktor

 ženská varianta s přechýlením
 Helena Šťastná (1920–2016) – česká cestovatelka a grafička usazená v Nairobi
 Marie Šťastná (* 1981) – česká básnířka a šperkařka
Olga Šťastná-Sadílková (1878–1952) – česko-americká lékařka žijící v Nebrasce
 Věra Šťastná (1923–???) – česká politička, poúnorová poslankyně KSČ

jiné významy
 Šťastný Luke – belgicko-francouzský animovaný film podle komiksu Lucky Luke
 Šťastný princ a jiné pohádky od Oscara Wilda
 Šťastný smolař (2012) – televizní filmová pohádka Jiřího Stracha
 Štastný Úsměv z.s. nezisková organizace dobrovolníků, která pomáhá dětem s rozštěpem
 Šťastné pondělí – český televizní pořad

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení